Avetheropoda („ptačí teropodi“) je početná skupina teropodních dinosaurů z kladu Tetanurae, zahrnující většinu jejich odvozených druhů a také všechny současné i vyhynulé ptáky. Poprvé se objevují během spodní až střední jury (asi před 176 miliony let) a přežívají až do současnosti.

Klasifikace 

Tento taxon stanovil americký badatel Gregory S. Paul v roce 1988, jako klad byl poprvé ustaven Kevinem Padianem a Philipem J. Curriem v roce 1997, a to jako taxon zahrnující všechny ptáky, rod Allosaurus a veškeré jejich společné vývojové předky. Jméno "ptačí teropodi" odkazuje k množství anatomických rysů, které mají neptačí teropodní dinosauři z této skupiny společného s ptáky (nejsou-li ještě přímo zástupci skupiny Aves).

V roce 1999 publikoval paleontolog Paul C. Sereno jméno jiného kladu Neotetanurae, pro klad zahrnující skupiny Allosauroidea a Coelurosauria, nikoliv ale další tetanury, jako jsou zástupci skupiny Megalosauroidea. Tato definice však byla publikována později a není tedy v platnosti.

V současnosti jsou do tohoto kladu řazeny taxony Gasosaurus, Carnosauria a Coelurosauria, přičemž sem patří i skupina Megaraptora jako incertae sedis (skupina s nejistým fylogenetickým postavením).

Kladogram 
Grafické znázornění klasifikace dle Rauhut a Pol, 2019:

Odkazy

Reference

Literatura 
 Gauthier, J. A. (1986). Saurischian monophyly and the origin of birds. pp. 1–55 In Padian, K. (ed.) The Origin of Birds and the Evolution of Flight. Memoirs of the California Academy of Sciences 8.
 Padian, K., Hutchinson, R. M., and Holtz, Jr., T. R. (1999). Phylogenetic definitions and nomenclature of the major taxonomic categories of the carnivorous Dinosauria (Theropoda). Journal of Vertebrate Paleontology 19 (1): 69–80.
 Rauhut, O. W. M. (2003). The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs. Special Papers in Palaeontology 69: 1–213.
 Hendrickx, C. and Mateus, O. (2014). Abelisauridae (Dinosauria: Theropoda) from the Late Jurassic of Portugal and dentition-based phylogeny as a contribution for the identification of isolated theropod teeth. Zootaxa, 3759(1): 1-74.

Externí odkazy 
 
 Informace na webu DinoChecker 
 Profil na databázi Fossilworks  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři